Ми́лан Сми́лянич (; 19 ноября 1986, Кальмар, Швеция) — сербский футболист, полузащитник клуба «Партизан». Выступал за сборную Сербии.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в белградском «Партизане». В команде дебютировал 26 марта 2005 года в матче против «Сутьески». Всего за «Партизан» провёл 48 матчей и забил 1 гол. Летом 2007 года перешёл в испанский «Эспаньол», клуб за него заплатил 3 млн евро. В Ла Лиге дебютировал 26 августа 2007 года в матче против «Реала Вальядолида» (0:1). После неудачной попытки аренды на сезоне 2009/10, Смиляничу разрешено тренироваться с командой, но он не зарегистрирован на матчи в официальных турнирах. Провёл сезон 2010/11 в «Партизане», сыграв 18 игр и забив 1 гол.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Сербии до 19 лет и молодёжную сборную до 21 года. В сборной Сербии дебютировал 22 августа 2007 года в матче против Бельгии (2:3), Смилянич вышел на 70 минуте вместо Данко Лазовича. Первый гол за сборную забил 17 октября 2007 года в матче против Азербайджана (6:1). В составе сборной Сербии выступал на олимпийских играх 2008 в Пекине.

Достижения 
 Чемпион Сербии (2): 2011/12, 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Маккаби» Нетания
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Хапоэль» Ашкелон